Фамилија Асеведо има више значења:

 Фамилија Асеведо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Асеведо, Колонија Групо Дос Тубос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику